Yayaya peut désigner : 

Yayaya, un single de T-ara sorti en 2011
Yayaya, un album de Eldia sorti en 2010